

Događaji
 Na Korintu, prema predaji, dolazi do svrgnuća monarhije i uspostave prvog oligarhijskog režima.

Rođenja

Smrti